Sankyō steht für:
 Sankyō (Aikidō), Haltetechnik der japanischen Selbstverteidigungskunst Aikido 
 Daiichi Sankyō, japanisches Pharmazieunternehmen
 Sankyō (Pachinko), japanisches Pachinko-Unternehmen